Шампиньо́н Берна́ра () — гриб семейства .

Научные синонимы:

Описание 
Шляпка диаметром 7—15 см, очень мясистая, выпуклая или плоская, сухая, с завёрнутым гладким краем. Кожица белая или сероватая, может растрескиваться с образованием чешуйчатого узора.

Мякоть плотная, белая, с возрастом становится розоватой, розовеет и при надавливании. Запах неприятный.

Ножка длиной 5—10 и диаметром 2—4 см.

Пластинки свободные, частые, сначала розовые, у зрелых грибов шоколадно-коричневые.

Остатки покрывал: кольцо на ножке плёнчатое, с тонким отвёрнутым краем.

Споровый порошок шоколадно-коричневого цвета, споры 6,5×5,5 мкм, широкоэллипсовидные.

Экология и распространение 
Встречается в местах, где происходит засоление почвы: в прибрежных морских районах или вдоль дорог, посыпаемых зимой солью, плодоносит обычно большими группами.

Широко распространён в Европе.

Сезон лето — осень.

Сходные виды 
  растёт в тех же условиях, отличается двойным кольцом, кисловатым запахом и нерастрескивающейся шляпкой.

Пищевые качества 
Гриб съедобен, но невысокого качества, нежелательно употреблять грибы, растущие в загрязнённых местах вдоль автодорог.

Литература

Примечания 

Шампиньон
Таксоны грибов, названные в честь людей
Грибы Европы
Съедобные грибы